Ummendorf (bij Biberach), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Ummendorf (Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt